Gerald Bostock bezeichnet:

 eine Kunstfigur auf dem Konzeptalbum Thick as a Brick
 den Kläger der Grundsatzentscheidung Bostock v. Clayton County, Georgia des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten